Narciarstwo dowolne na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022 – jedna z dyscyplin rozgrywanych podczas igrzysk w dniach 3–19 lutego 2022 roku w Genting Snow Park (Zhangjiakou) i Big Air Shougang (Pekin). Zawody odbyły się w trzynastu konkurencjach: skokach akrobatycznych, jeździe po muldach, skicrossie, halfpipie, slopestyle’u i big air kobiet i mężczyzn oraz drużynowych skokach akrobatycznych. Rywalizacja drużynowa oraz zawody big air znalazły się w olimpijskim programie narciarstwa dowolnego po raz pierwszy w historii.

Terminarz

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Linki zewnętrzne 
 Profil igrzysk na stronie FIS 
 Terminarz i wyniki na oficjalnej stronie igrzysk